Trol (mythisch wezen), een personage uit de mythologie en sprookjes en fantasyverhalen
 Trol (Tolkien), trollen uit de werken van J.R.R. Tolkien
 Trol (internet), een persoon met een bepaald soort onwenselijk gedrag op internet
 Als werkwoord trollen ook in dagelijks gebruik: iemand met een dwaas idee voor de gek houden
 Trollenpoppetje, een plastic poppetje, voorstellende een trol

Zie ook
 Troll (doorverwijspagina)